Сага улицы Страха () — серия подростковых книг в жанре триллер, автором которых является американский писатель Роберт Лоуренс Стайн. В России книги были опубликованы издательством «АСТ» в серии «Ужастики». Недавно издательство «АСТ» начало переиздавать романы об улице Страха в серии «Страх» в виде собраний сочинений по несколько произведений в книге.

Сага улицы Страха: В 3 томах 

Трилогия The Fear Street Saga издавалась в США в 1993 году. Серия была опубликована уже после выхода большей части романов, связанных с улицей Страха — новые серии представляют собой мистические истории, действие которых происходит в прошлые века и раскрывает многие тайны семейства Фиар, в чью честь и была названа улица в городке Шейдисайд.

Кроме того, эта трилогия является одной из крупнейших по количеству страниц в каждой части.

Новая сага улицы Страха 

Серия под названием Fear Street Sagas выходила в США с 1996 по 1999 года и включает 18 книг — два последних романа так и не были изданы. Ниже приведён список романов по мере их выхода в США и порядку чтения. 16 из 18 книг было написано другими авторами (за рубежом таких писателей называют Ghostwriter, то есть писателями-призраками), но на произведениях стоит имя Стайна. Это довольно распространённая практика в Западной литературе. В русском языке для обозначения таких писателей используется выражение литературный негр.

Первые 10 романов были изданы Simon Pulse, а остальные - Golden Books.

Примечания

Ссылки 
 Серия на сайте Librarything.Com

Детская литература США
Произведения Роберта Лоуренса Стайна